Pulp (1972.), film iz 1972.
 Pulp (2012.), film iz 2012.
 Pulp (glazbeni sastav), glazbeni sastav
 Pulp (roman), roman Charlesa Bukowskog